El National Invitation Tournament 1998 fue la sexagésimo primera edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Minnesota, que lograba su segundo título en esta competición, pero que fue finalmente desposeído del mismo, debido al fraude académico cometido por la universidad relacionado con los jugadores del equipo de baloncesto. Clark fue además desposeído de su título de mejor jugador de la competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1998

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1990)

Baloncesto en 1998
National Invitation Tournament